Montceaux je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Montceaux – obec v departementu Ain
 Montceaux-l'Étoile – obec v departementu Saône-et-Loire
 Montceaux-lès-Meaux – obec v departementu Seine-et-Marne
 Montceaux-lès-Provins – obec v departementu Seine-et-Marne
 Montceaux-lès-Vaudes – obec v departementu Aube
 Montceaux-Ragny – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Brosse-Montceaux – obec v departementu Seine-et-Marne
 Le Coudray-Montceaux – obec v departementu Essonne